Турын-Я:

Реки
 Турын-Я (приток Усь-Я)
 Турын-Я (приток Вор-Я)